—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, руководитель Титибуской обсерватории, где он проводит наблюдение астероидов с помощью ПЗС-камеры. С 1995 года начал активный поиск новых астероидов, в результате чего на данный момент сумел обнаружить в общей сложности 138 астероида, часть из которых были открыты совместно с его другом Такэси Уратой, что позволяет ему входить в список 50 самых успешных первооткрывателей астероидов. Он также сделал несколько фотоснимков, которые привели к обнаружению кометы C/1989 Y2 (Маккензи-Рассела).

Наото Сато приложил немалые усилия для популяризации астрономии в Японии, как выступлениями в планетариях, так и результатами своих наблюдений. С декабря 2006 по ноябрь 2008 года он регулярно появлялся в эфире местной радиостанции «FM CHAPPY 77.7» в астрономической программе «Sunset Café». С 2007 по 2008 годы занимал должность вице-директора планетария Сайтама.

Кроме того он поддерживает работу программы ARISS, которая позволяет студентам посредством любительских радиоприёмников принимать сигналы с Международной космической станцией и даже напрямую пообщаться с членами экипажа. Первый сеанс в рамках проекта ARISS состоялся в 2001 году со школой города Ирума, при этом Наото Сато работал тогда в составе вспомогательного персонала JK1ZAM, обеспечивающей данный сеанс, а 2003 году занимался уже координацией этого сеанса.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Томимару Окуни
 Сёхэй Судзуки
 Сюнъэй Идзумикава

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов